Кебенеи — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кебенеи, Самсон — кенийский прыгун в высоту.
 Кебенеи, Стэнли — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кебенеи, Уилсон (род. 1980) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кебенеи, Эрнест — кенийский бегун на длинные дистанции.